Krasnoe

Geografia
Russia
 Krasnoe – località dell'Oblast' di Belgorod
 Krasnoe – località dell'Oblast' di Lipeck
 Krasnoe Selo – cittadina dell'Oblast' di Leningrado
 Lago Krasnoe – lago più grande per superficie del Circondario autonomo della Čukotka

Ucraina
 Krasnoe – località dell'Oblast' di Donec'k, conosciuta in precedenza come Sonkovca

Pagine correlate 

Krasnyj
Krásno